Акантоцереус () — род кактусов трибы .

История рода 
Термин «Акантоцереус» был впервые упомянут в 1863 году Джорджем Энгельманном, пытавшимся выделить некоторые разновидности цереусов в отдельную группу. Такое наименование можно перевести как «колючий цереус» ( — «колючка»). В 1909 году Натаниэль Бриттон и Джозеф Роуз придали этой группе статус рода.

Ботаническое описание 
В природных условиях некоторые виды акантоцереусов значительно вытягиваются в высоту; своим внешним видом они напоминают кустарники или лазящие растения. Стебли таких кактусов могут разделятся на сегменты. Рёбер обычно 3—5. Акантоцереусы произрастают на территории тропической и центральной Америки и Колумбии.

Виды 
Число входящих в род видов долго дискутировалось. В основном споры шли вокруг кактусов, которые теперь описаны как отдельный вид — Acanthocereus baxaniensis. По современным взглядам род включает шесть видов:

Примечания

Литература 
 
 

Кактусовые
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки